Муска́т — многозначное слово.

Вино 
 Мускат — десертное вино.

Растения и плоды 
 Мускаты — сорта винограда.
 Мускатник, или мускатное дерево — растение.
 Мускатный орех — пряность.

Продукты из плодов 
 Мускатное эфирное масло — эфирное масло.

Топоним 
 Мускат — распространённый вариант названия столицы Омана Маскат.

Фамилия 
 Мускат — фамилия, широко распространенная на Мальте.
 Мускат, Джозеф (род. 1974) — мальтийский политик, премьер-министр Мальты с 2013 года.
 Мускат, Джессика (род. 1989) — мальтийская певица, представительница Сан-Марино на конкурсе песни Евровидение 2018. 
 Мускат, Зак (род. 1993) — мальтийский футболист.
 Мускат, Кевин (род. 1973) — австралийский футболист, игрок сборной с 1994 по 2006 год.
 Мускат, Мэнни (род. 1984) — австралийский и мальтийский футболист.
 Мускат, Роуэн (род. 1991) — мальтийский футболист.
 Мускат, Тамир (род. 1972) — израильский музыкант, продюсер и звукорежиссёр.

См. также 
 Мацис — пряность
 Маскат (значения)